Liszt ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Liszt (1776–1827), ungarischer Beamter und Musiker
 Eduard von Liszt (1817–1879), Jurist
 Franz Liszt (1811–1886), Komponist und Pianist
 Franz von Liszt (1851–1919), deutscher Jurist, Hochschullehrer und Politiker
 Josef Liszt (1902–1974),  österreichischer Volksschauspieler, Bassbariton und Hörspielautor

Liszt ist der Name folgender geografischer Objekte

 Mount Liszt, Berg in der Antarktis

Siehe auch:
 List